Die Fußball-Oberliga Berlin 1981/82 war die achte Spielzeit der vom Verband Berliner Ballspielvereine durchgeführten Oberliga Berlin.

Tennis Borussia Berlin wurde Meister und qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga, in der sie als Vierter in der Nordgruppe den Aufstieg verpassten. An der deutschen Amateurmeisterschafts-Endrunde nahm Hertha Zehlendorf teil, in der die Mannschaft im Halbfinale gegen den 1. FSV Mainz 05 verlor.

In die untergeordnete Landesliga stiegen der SC Gatow und der SC Union 06 Berlin ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison TuS Makkabi Berlin sowie nach einjähriger Abwesenheit Rapide Wedding auf.



Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 239 Spielen kamen 69.327 Zuschauer (ø 290 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 4.416 Tennis Borussia Berlin – Hertha Zehlendorf (23. Spieltag)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 26 Lichterfelder SU – Spandauer BC 06 (30. Spieltag)

Berliner-Meister

Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga

Spiele 
Gruppe Nord

|-
|colspan="4" |in Münster:

|-
|colspan="4" |in Wolfsburg:

|}

Abschlusstabelle 

|}

Literatur 
 
 

1982
Fußballsaison 1981/82